Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два формирования дивизии:

 89-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году, уничтожена под Вязьмой в октябре 1941 года.
 89-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — (89-я стрелковая Таманская Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия) сформирована в 1941 году, расформирована в 1956 году.